Bedo est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (c. 1500), poète gallois
 (c. 1460), poète gallois
 (c. 1568-1585), poète gallois
 (c. 1480), poète gallois

Toponyme

, village du département du Sud

Bedő, village du comitat de Hajdú-Bihar

Voir aussi

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme